Dorotheerkirche steht für:

 Lutherische Stadtkirche (Wien) in der Dorotheergasse 18  
 Reformierte Stadtkirche (Wien) in der Dorotheergasse 16
 die Klosterkirche des ehemaligen Dorotheerklosters, Wien